Dihidrotiepin se može odnositi na:

 2,3-Dihidrotiepin
 2,5-Dihidrotiepin
 2,7-Dihidrotiepin
 4,5-Dihidrotiepin